Линкълн може да се отнася за:
 Ейбрахъм Линкълн – президент на САЩ
 Линкълн – град във Великобритания
 Линкълн – столицата на щата Небраска (САЩ)
 Линкълн – марка луксозни американски автомобил
 Линкълн – американски филм на Стивън Спилбърг посветен на шестнадесетия (4 март 1861 – 15 април 1865) президент на САЩ
 Окръзи в САЩ
 Линкълн (окръг, Айдахо)
 Линкълн (окръг, Арканзас)
 Линкълн (окръг, Вашингтон)
 Линкълн (окръг, Джорджия)
 Линкълн (окръг, Западна Вирджиния)
 Линкълн (окръг, Канзас)
 Линкълн (окръг, Кентъки)
 Линкълн (окръг, Колорадо)
 Линкълн (окръг, Мейн)
 Линкълн (окръг, Минесота)
 Линкълн (окръг, Мисисипи)
 Линкълн (окръг, Монтана)
 Линкълн (окръг, Небраска)
 Линкълн (окръг, Невада)
 Линкълн (окръг, Ню Мексико)
 Линкълн (окръг, Оклахома)
 Линкълн (окръг, Орегон)
 Линкълн (окръг, Северна Каролина)
 Линкълн (окръг, Тенеси)
 Линкълн (окръг, Уайоминг)
 Линкълн (окръг, Уисконсин)
 Линкълн (окръг, Южна Дакота)